Cubaanse palmkraai
 Hispaniolapalmkraai